Дмитрий Горшко́в:
 Горшков, Дмитрий Георгиевич (род. 1967) — советский и российский ватерполист.
 Горшков, Дмитрий Евгеньевич (1972—1999) — старший лейтенант МВД РФ, Герой Российской Федерации.
 Горшков, Дмитрий Иванович (1911—2007) — советский конструктор, лауреат Сталинской премии.
 Горшков, Дмитрий Степанович (1870—?) — русский издатель, член Государственной думы I созыва от Херсонской губернии.
 Горшков, Дмитрий Юрьевич (род. 1977) — российский биолог, директор WWF России.